Alizée Paties (1995) es una deportista francesa que compite en triatlón. Ganó una medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Xterra Triatlón de 2022, y una medalla de plata en el Campeonato Europeo de Xterra Triatlón de 2022.

Palmarés internacional

Referencias 

Triatletas de Francia